Les Brigades du Tigre ist der Originaltitel folgender Werke:
 Mit Rose und Revolver, französische Fernsehserie (1974–1983)
 Les Brigades du Tigre (Film), französischer Spielfilm von Jérôme Cornuau (2006)